Seznam občin departmaja Manche zajema 602 občin.

(CUC) Communauté urbaine de Cherbourg, ustanovljena leta 1970.

Manche